Visus (von  ‚sehen‘, ‚wahrnehmen‘) bezeichnet:
 medizinisch: die Sehschärfe (lat.  ‚sehen‘)
 einen Roman von Richard Hayer, siehe Visus (Buch)
 einen Abenteuerfilm, siehe Visus – Expedition Arche Noah

Siehe auch:
 Visu
 Visur